Obshtina Iskŭr kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Iskr, kommun, Pleven, 
 Rajon Iskr, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar